Torcuato Luca de Tena puede hacer referencia a:
 Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio (1861-1929), empresario y periodista español, fundador de Blanco y Negro y ABC.
 Torcuato Luca de Tena Brunet (1923-1999), escritor y periodista español, nieto del anterior.